NET steht als Abkürzung für:
 National Education Television (1952–1970), durch Public Broadcasting Service abgelöst
 Negative Emissionstechnologien, Technologien zur Rückholung von Kohlenstoffdioxid (CO2 aus der Erdatmosphäre. Technologien des Geoengineering)
 Net Serviços de Comunicação, Kabelfernsehunternehmen aus Brasilien
 Niederlande, UNDP-Code
 Nihon Educational Television, ehemaliger japanischer Fernsehsender (1957–1977), aufgegangen in TV Asahi
 Normal-Effektivtemperatur, mit Hilfe von Nomogrammen ermittelte, Funktion der Luftgeschwindigkeit, Trocken- und Feuchttemperatur in der Medizin
 Nottingham Express Transit, Straßenbahnsystem, das die englische Stadt Nottingham und deren Vororte erschließt

Medizin/Pathologie:
 Noradrenalin/Norepinephrin-Transporter
 Narrative Expositionstherapie, psychotherapeutische Behandlung für traumatisierte Kinder und Erwachsene
 Neuroendokriner Tumor, bösartiger Tumor, der vor allem im Magen-Darm-Trakt vorkommt
 Neutrophil Extracellular Traps, Abwehrmechanismus von neutrophilen Zellen, siehe Neutrophile #NETs – Neutrophil Extracellular Traps

Net steht für:
 Net (Bauwerk), Hochhaus der Semmelweis-Universität in Budapest

Siehe auch:
 .NET (Begriffsklärung)
 Nett (Begriffsklärung)

Abkürzung